Wichita kan syfta på

 Wichita, Kansas – en stad i den amerikanska delstaten Kansas
 Wichita (indianstam) – nordamerikansk indianstam
 Wichita (språk) – deras språk
 Wichita Recordings – ett London-baserat indieskivbolag

Se även
 Wichita County